Georges Bourgeot (1876-1955), peintre verrier et céramiste français ;
 Joseph Bourgeot (1851-1910), sculpteur français ;
 Jean-Pierre Bourgeot (1968-), coureur cycliste français.